Gmina Grove (hrabstwo Adair)
 Gmina Grove (hrabstwo Cass)
 Gmina Grove (hrabstwo Davis)